Felden ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Felden (1874–1959), deutscher evangelischer Theologe, sozialistischer und pazifistischer Politiker und Schriftsteller
 Gerda Matejka-Felden (1901–1984), österreichische Malerin, Kunstpädagogin und Hochschullehrerin
 Herta Felden (1897–1942), deutsche Schauspielerin
 Kurt Felden (1878–1947), deutscher Schauspieler, Bühnenregisseur und -leiter
 Regine Felden, deutsch-österreichische Schauspielerin
 Wilhelm von Felden (1788–1864), preußischer Generalleutnant 

Felden ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Chiemseepark Felden, Ort in der Gemeinde Bernau am Chiemsee
 Pole (bis 1946 Felden), Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Tschechien
 Felden, Ortsteil von Hemel Hempstead, Vereinigtes Königreich

Felden ist außerdem:
 Felden, Handelsname für ein Piroxicam-Präparat

Siehe auch:
 Velden (Begriffsklärung)
 Feldern (Begriffsklärung)
 Felten (Begriffsklärung)
 Felder, Name, zu Namensträgern dort